Толстая, Наталья:
 Толстая, Наталья Владимировна (род. 1972) — российский психолог, писательница и телерадиоведущая.
 Толстая, Наталия Владимировна (род. 1969) — член-корреспондент Российской академии художеств, директор Института теории и истории изобразительных искусств РАХ.
 Толстая, Наталия Никитична (1943—2010) — писательница, филолог и педагог.
 Толстая, Наталья Ивановна (1926—2003) — литературовед, переводчица и редактор. Примечания